Катлин има више значења:
 Катлин (Флорида)
 Катлин (Илиноис)